Der ATP Challenger Riviera delle Palme 2001 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. August 2001 in San Benedetto del Tronto stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Doppelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in San Benedetto del Tronto